Эль-Брук (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 47,21 км². Население — 1 956 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Барселоны